

Пригородна сільська рада — сільське поселення, Борисовський район, Мінська область

Пригородна сільська рада — сільське поселення, Оренбурзький район, Оренбурзька область
 Пригородна сільська рада — сільське поселення, Сердобський район, Пензенська область